gore – gatunek filmowy,

 Gore – miasto w Nowej Zelandii,
 Gore – miasto w USA, w stanie Oklahoma,
 Gorie – miasto w Etiopii
 Gore – wieś w Słowenii, w gminie Idrija
 Gore – wieś w Słowenii, w gminie Hrastnik

 WL Gore and Associates – amerykańskie przedsiębiorstwo,

 Gore – Pieśni buntu i niedoli XVI–XX wieku – album muzyczny projektu R.U.T.A.,
 Gore – ósmy album studyjny amerykańskiego zespołu Deftones